«Lying from You» — промосингл американской рок-группы Linkin Park из альбома Meteora, выпущенный 16 марта 2004 года.

Список композиций 
Promo CD-R

Digital Download

Чарты 

Синглы Linkin Park
Синглы 2004 года
Песни 2003 года
Песни на английском языке
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Синглы по алфавиту